Höxter steht für:

 Höxter, Stadt in Westfalen
 Kriminalfall Höxter

Höxter ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Höxter (1862–1943), deutscher Veterinärmediziner und Ärztefunktionär (gest. im KZ Theresienstadt)
 Hermann von Höxter (um 1370–1396), deutscher Mediziner
 John Höxter (1884–1938), deutscher Schriftsteller
 Julius Höxter (1873–1944), deutscher Pädagoge und Schriftsteller jüdischen Glaubens
 Richard Höxter, (1882–?), deutscher Taubstummenlehrer in Berlin
 Höxter (Schiff), einem Fahrgastschiff auf der Weser

Siehe auch: